Kearney kan syfta på:

Personer 
 Gillian Kearney (1972–), skådespelare
 Hannah Kearney (1986–), puckelpist-åkare
 Paul Kearney (1967–), fantasy-författare
 Stephen W. Kearny (1794–1848), amerikansk 1800-talsgeneral
 Thomas Henry Kearney (1874–1956), amerikansk botanist

Fiktiva figurer
 Kearney (fiktiv figur) i den tecknade TV-serien Simpsons

Geografi

Kanada 

 Kearney, Ontario, ort,

USA 

 Kearney, Missouri, Clay County, 
 Kearney, Nebraska, countyhuvudort, Buffalo County,

Se även 
 Kearny

Irländska efternamn
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar